

События 
 Консулы Луцей Катилий Север Юлиан Клавдий Регин и Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин (Антонин Пий).
Китай:
 Слабые, но частые набеги сяньби на Китай. Китайцам помогают ухуани, многие набеги отбиты. Отличился вождь сяньби Цичжигянь.

Скончались 
 Гермес Римский — святой христианской церкви, мученик.
 Гетулий из Тиволи — святой христианской церкви, замучен.
 Дион Хрисостом — античный философ.
 Маркиан из Тортоны — епископ Тортоны, священномученик.
  — епископ Иерусалима (113—120), святой христианской церкви.
 Никомах Герасский — древнегреческий философ (представитель неопифагореизма), математик, музыкальный теоретик, дата смерти примерная.
  — последний царь Эмессы (79—120).
  — римский юрист.
  — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 92 года, чьим именем названа Библиотека Цельса.
 Фаустин и Иовита — святые христианские мученики из Брешии, обезглавлены по приказу императора Адриана. Святой Фаустин — покровитель одиноких людей.
 Феодора Римская — мученица Римская.

См. также